Enon – gruppo musicale indie rock statunitense
 Enon – robot della Fujitsu
 Enon – villaggio della Contea di Clark, Ohio 
 Enon – census-designated place della Contea di Chesterfield, Virginia